Mercado est un mot espagnol et portugais qui signifie « marché ». C’est également un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrés Mercado (né en 1989), acteur colombien ;
 Diego Mercado (né en 1929), entraîneur mexicain de football ;
 Emiliano Mercado del Toro (1891-2007), doyen de l'humanité portoricain en 2006 (115 ans) ;
 Gabriel Mercado (né en 1987), footballeur argentin ;
 Ginés Vázquez de Mercado (), explorateur et militaire espagnol ;
 Jesús Javier Mercado Gómez (1984-), footballeur vénézuélien ;
 Juan Miguel Mercado (né en 1978), coureur cycliste espagnol ;
 Magdaleno Mercado (1944-2020), footballeur mexicain ;
 Mai Mercado (née en 1980), femme politique danoise ;
 Miguel Mercado (né en 1975), footballeur bolivien ;
 Noel Kempff Mercado (1924-1986), naturaliste bolivien ; 
 Patricia Mercado (née en 1957), femme politique mexicaine ;
 Patrick Mercado (né en 1951), écrivain et acteur français ;
 Pedro Mercado (1923-2001), cavalier argentin ;
 Ricardo Mercado Luna (1932-2005), écrivain, juriste, constitutionnaliste, homme politique, enseignant, journaliste et historien argentin ;
 Rosendo Mercado ou Rosendo (né en 1954), guitariste, chanteur et compositeur espagnol ;
 Ruth Mercado, une des victimes du tueur en série américain Harvey Glatman en 1958 ;
 Sigifredo Mercado (né en 1968), footballeur mexicain ;
 Tanya Mercado, connue comme Gina Lynn (1974-), actrice et réalisatrice de films pornographiques portoricaine ;
 Tomás de Mercado (1525-1575), religieux, théologien et économiste dominicain.

Toponyme 

 Ahualulco de Mercado est un village et une municipalité de l'État de Jalisco au Mexique ;
 Barbadillo del Mercado, commune d'Espagne de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la Province de Burgos ;
 Gumiel de Mercado, ville d’Espagne de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province de Burgos ;
 Parc national Noel Kempff Mercado, parc national du département de Santa Cruz en Bolivie.

Astronomie 
 (17089) Mercado, astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes.

Musique 
 Mercado Negro, groupe de reggae et de Kizomba portugais.

Divers 
 Mercado del Arenal, marché de Séville dans le quartier de l'Arenal en Espagne
 Mercado do Bolhão, marchés de Porto au Portugal ;
 Mercado Modelo, marché artisanal de Salvador de Bahia au Brésil.

Patronyme hispanique